Raisova vyhlídka může označovat vyhlídky pojmenované po spisovateli Karlu Václavu Raisovi:

 Raisova vyhlídka (Český ráj), vyhlídka Karla Václava Raise – vyhlídka na hradu Chlum-Kozlov
 Raisova vyhlídka (Posázavská stezka) u Třebsína